Les metsuke () littéralement « inspecteur », sont des censeurs et policiers de l'ère Edo, au Japon, chargés de surveiller les hatamoto () et les gokenin () par les wakadoshiyori (). En 1732, leur nombre passa de 1 à 10. Ils avaient une autorité assez grande. Vers la fin du bakufu d'Edo, il y avait 20 titulaires et leur fonction s'était étendue à diverses charges administratives. Leur origine remonte au début de l'ère Muromachi et, à l'époque Sengoku ; les daimyos les utilisaient pour se renseigner sur la conduite des guerriers.

 Metsuke ou metsukai, « le regard ». Terme utilisé dans les budo. Dans les arts martiaux japonais, une partie de l'apprentissage concerne le regard. Le regard reflète l'état émotionnel du combattant, il est une faille utilisable par l'adversaire. Le pratiquant travaille sur le regard pour ne plus refléter son état intérieur. Inversement, cette contrainte éduque et apaise le mental. La position des yeux est aussi étudiée afin d'englober du regard l'ensemble de l'environnement sans pour autant se fixer sur un seul point.

Fonctionnaire du shogunat Tokugawa